Братиславская — название нескольких улиц:
 Братиславская улица в Москве.
 Братиславская улица в Киеве.
 Братиславская улица в Рязани.

См. также
Братиславская